Ґрейсон (округ, Кентуккі)
Ґрейсон (округ, Техас)
Ґрейсон (округ, Вірджинія)